A categoria até 90 kg masculino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi disputada em 27 de outubro no Ginásio do CODE II com 9 judocas, cada um representando um país.

Calendário 
Horário local (UTC-6).

Medalhistas

Resultados

Chave

Repescagem 

Ate 90 Kg Masaculino